Thierry Souccar, né le , est un auteur intervenant sur les sujets relatifs à la nutrition.

Positions 

Dans Lait, mensonges et propagande, préfacé par le médecin controversé Henri Joyeux, il conteste les recommandations officielles en faveur de la consommation de 3 à 4 laitages par jour.

Selon les études citées dans l'ouvrage, la consommation de lait vantée pour ses apports de calcium ne serait pas efficace pour prévenir l'ostéoporose. Au contraire, selon l'auteur, sa consommation excessive (3 laitages par jour et plus) pourrait favoriser plusieurs maladies comme les cancers de la prostate et de l'ovaire, la maladie de Parkinson, le diabète de type-1.

Ouvrages 
 Toutes les vitamines pour vivre sans médicaments, First, 1991
 La Révolution des vitamines, First, 1995
 Le Nouveau Guide des vitamines, avec Jean-Paul Curtay, préface du  Jean Dausset (prix Nobel de médecine), Éditions du Seuil, 1996
 Le Guide des nouveaux stimulants, préface du  Jean-Robert Rapin, Albin Michel, 1997
 Emballage alimentaire et santé, Axis, 1998
 Vérités et mensonges des produits amincissants, Albin Michel, 1998
 La Protection solaire - des crèmes à la nutrition, Flammarion, 1998
 Le Programme de longue vie, avec Jean-Paul Curtay, Seuil, 1999
 Santé, mensonges et propagande, avec Isabelle Robard, Seuil, 2004
 Au nom de la Science, avec Andrew Goliszek, Télémaque, 2005
 Le Régime préhistorique, Indigène éditions, 2006, 
 Lait, mensonges et propagande, préface du  Henri Joyeux, Thierry Souccar Éditions, 2007 et 2008
 Prévenir et guérir la grippe, Thierry Souccar Éditions, 2009

Notes et références

Voir aussi 
 Médecine orthomoléculaire
 Michel de Lorgeril

Liens externes 
 
 

Journaliste français du XXe siècle
Journaliste français du XXIe siècle
Personnalité de la médecine non conventionnelle
Naissance en juin 1955